Riksserien 2010/2011 var den fjärde upplagan av Riksserien, damernas högsta serie i ishockey. Serien bestod av åtta lag som mötte varandra hemma och borta två gånger, vilket gav totalt 28 omgångar, som spelades under perioden 25 september 2010 - 6 mars 2011, varvid slutspelet tog vid mellan den 16 och 27 mars.

Seger efter ordinarie tid gav tre poäng, seger efter sudden death eller straffar gav två poäng, förlust efter sudden death eller straffar gav en poäng och förlust efter ordinarie tid gav noll poäng.

Ormsta HC, från Vallentuna, gjorde säsongen 2010/2011 debut i Riksserien efter kvalvinst i mars 2010.

Hanhals IF var kvalificerade att spela i Riksserien 2010/2011 men beslutade den 22 juni 2010 att lägga ner sitt damlag, och ersattes av Munksund-Skuthamns SK från Piteå, som därmed också gjorde debut i Riksserien.

Den 10 oktober 2010 vann Ormsta HC nykomlingsmötet borta mot Munksund-Skuthamns SK med 10-2, vilket är den största vinsten för en nykomling i Riksserien. Det tidigare rekordet hade Hanhals IF från den 16 januari 2010 då man vann borta mot Västerås HK med 6-2.

Efter att omgång 14 var färdigspelad den 11 december gjorde serien ett månadslångt uppehåll innan seriespelet återupptogs igen den 15 januari.

Segeltorps IF, som vann grundserien på 70 poäng, är tillsammans med tvåan MoDo Hockey klara för semifinalerna. Lag tre-sex, Brynäs IF, Linköpings HC, Leksands IF och AIK spelar kvartsfinaler. Lag sju och åtta, Munksund-Skuthamns SK och Ormsta HC får spela kval mot fyra lag från Division 1 om två platser i Riksserien 2011/2012.

Segeltorps Josefine Jakobsen vann poängligan med 58 poäng, 33 mål + 25 assist.

Segeltorps IF blev svenska mästarinnor för tredje gången efter finalseger över Brynäs IF med 2-1 efter förlängning i Himmelstalundshallen, Norrköping. Matchvinnare blev Josefine Jakobsen 10:36 in på sudden death.

Deltagande lag

Poängtabell

Matcher
Översikt
Hemmalaget är listat i den vänstra spalten.

Mer matchfakta

Poängligan i grundserien
Not: Pos = Position, SM = Spelade matcher, M = Mål, A = Assists, Pts = Poäng, +/- = Om spelaren varit inne på flest mål framåt (+) eller bakåt (-)

Endast spelare med minst 30 poäng

SM-slutspel 2011
 Ettan och tvåan i grundserien var direktkvalificerade för SM-semifinal
 Trean till sexan i grundserien spelade SM-kvartsfinaler
 I kvartsfinalerna valde lag tre motståndare mellan lag fem och sex
 I semifinalerna valde ettan motståndare av de två kvartsfinalvinnarna
 Kvartsfinalerna avgjordes i bäst av tre matcher, medan semifinal, bronsmatch och final avgjordes i en enda match
 SM-slutspelet inleddes onsdagen den 16 mars 2011, SM-finalen spelades söndagen den 27 mars 2011
 SM-slutspelet avgjordes i Himmelstalundshallen i Norrköping för andra året i rad

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Se även
 Division 1 i ishockey för damer 2010/2011
 Kval till Riksserien i ishockey 2011
 Elitserien i ishockey 2010/2011
 Hockeyallsvenskan 2010/2011

Källor
 Spelschemat på swehockey.se
 SM-slutspelet, våren 2011
 Kvalspelet till Riksserien 2011/2012

Referenser 

Sport i Sverige 2010
Sport i Sverige 2011
Ishockeysäsongen 2010/2011
2010/2011